По́них (Ponich) — лужицкая фамилия. Известные носители:

 Поних, Богачесть Бедрих (1761—1826), лужицкий библиофил.
 Поних, Петр (1716—1785), лужицкий краевед.
 Поних, Самуэль Богувер (1748—1798), лужицкий писатель.